de afkorting van clusterhoofdpijn
 de ISO-landcode ("Confoederatio Helvetica") van Zwitserland
 de internetlandcode .ch topleveldomein van Zwitserland
 CH (Canadese televisie), een aantal samenwerkende Canadese televisiestations
 de afkorting van de Order of the Companions of Honour
 Ch (digraaf), de lettercombinatie 'ch' zoals die onder meer in het Nederlands voorkomt